Та́уба ()

 Тауба — в исламе, покаяние, мольба Аллаху о прощении грехов.
 Тауба — мечеть, расположенная в старой части города Набережные Челны на берегу реки Камы.
 Ат-Тауба — девятая сура Корана.